Kong – azienda di articoli sportivi
 Kong – cognome asiatico
 Kong – città dell'Iran
 Kong – città della Costa d'Avorio
 Kong – gruppo musicale olandese
 Kōng – dottrina del Buddhismo
 Kong – nome generico dei cloni del videogioco Donkey Kong, in particolare è l'esatto titolo delle versioni Ocean Software e Anirog Software
 Kong – stato africano del XVIII-XIX secolo
 King Kong